Медве́жий — топоним.

Водопады 
Казазстан
 Медвежий — водопад в Енбекшиказахском районе Алматинской области.

Россия
 Медвежий — водопад в Камчатском крае.
 Медвежий — водопад на Сахалине.
 Медвежий — водопад на территории города Сочи.

Вулканы 
 Медвежий — потухший вулкан на полуострове Камчатка.
 Медвежий — потухший вулкан, расположенный в одноимённой кальдере в северной части острова Итуруп.

Населённые пункты 
Россия
 Медвежий — село в Лысогорском районе Саратовской области.
 Медвежий — посёлок в Вяземском районе Хабаровского края.

Таджикистан
 Медвежий — ледник на Памире.

Украина
 Медвежий — село в Хустском районе Закарпатской области.
 Медвежий — хутор в Харьковской области.

Острова 
Норвегия
 Медвежий — остров в западной части Баренцева моря, к югу от архипелага Шпицберген.

Россия
 Медвежий — остров на реке Оби в черте Новосибирска.
 Медвежий остров — остров в Кольском заливе Баренцева моря.
 Медвежий — остров в составе Шантарских островов в Охотском море.
 Медвежий остров — остров в Порьей губе Кандалакшского залива Белого моря.
 Медвежий остров — остров в составе Йокангских островов Баренцева моря.
 Медвежий — небольшой остров в Ладожском озере.
 Медвежий — остров в заливе Лахта Чудского озера.
 Медвежий — остров в озере Вуокса.
 Медвежий — другое название острова Малый Кильдин.
 Медвежий — полуостров на северо-востоке острова Итуруп.

Ручьи 
 Медвежий — ручей в Приморском районе Архангельской области, впадающий в Белое море.
 Медвежий — ручей в Кемеровской области, приток Ериндея.
 Медвежий — ручей в Республике Коми, приток Прупта.
 Медвежий — устаревшее название ручья Пывсяна в Республике Коми.
 Медвежий — ручей в Саратовской и Волгоградской областях, приток Терсы.

См. также 
 Медвежий Кут
 
 
 
 Медвежьи

Примечания